Рузевич Микола Іванович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014-2017.
 Рузевич Станіслав — польський математик.
Прізвища